Heat může být:

 Heat (film, 1972) – film Paula Morrisseyho z roku 1972
 Heat (film, 2006) – ruský film z roku 2006
 původní název filmu Nelítostný souboj z roku 1995
 původní název filmu Žár z roku 1986
 Heat (album, Jimmy Barnes) – album Jimmyho Barnese z roku 1993
 Heat (album, Soul for Real) – album skupiny Soul for Real z roku 1999
 Miami Heat – americký basketbalový tým
 HEAT – typ munice, viz zde a zde